El nombre de Juan Alonso Pérez de Guzmán puede designar a las siguientes personas:

 Juan Alonso Pérez de Guzmán (1285-1351), hijo de Guzmán el Bueno y II señor de Sanlúcar de Barrameda.
 Juan Alonso Pérez de Guzmán (1342-1396), IV señor de Sanlúcar de Barrameda y I conde de Niebla.
 Juan Alonso Pérez de Guzmán (1410-1468), I duque de Medina Sidonia y III conde de Niebla.
 Juan Alonso Pérez de Guzmán (1464-1507), III duque de Medina Sidonia y V conde de Niebla. 
 Juan Alonso Pérez de Guzmán y Pérez de Guzmán (1502-1558), VI duque de Medina Sidonia y VIII conde de Niebla.